8. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 2004 odbyły się w dniach 12–14 marca 2004 w Seulu w Korei Południowej. Zawody rozegrano w Taereung Indoor Ice Rink. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najwięcej złotych medali wywalczyła Niemka Anni Friesinger oraz Kanadyjczyk Jeremy Wotherspoon i Holender Erben Wennemars. W klasyfikacji medalowej najlepsi byli Niemcy.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 112 łyżwiarzy z 18 krajów.

Reprezentacja Polski

Medale

Wyniki

Kobiety

2 × 500 m 
 Data: 13 marca 2004
DNS – nie wystartowała

1000 m 
 Data: 14 marca 2004
DSQ – zdyskwalifikowana

1500 m 
 Data: 12 marca 2004

3000 m 
 Data: 13 marca 2004

5000 m 
 Data: 14 marca 2004

Mężczyźni

500 m 
 Data: 12 marca 2004
f – wywrócił się

1000 m 
 Data: 14 marca 2004
DNF – nie ukończył

1500 m 
 Data: 13 marca 2004

5000 m 
 Data: 12 marca 2004
f – wywrócił się

10000 m 
 Data: 14 marca 2004
DNF – nie ukończył

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
2004 w sportach zimowych
2004 w Korei Południowej
Zawody sportowe w Seulu
Łyżwiarstwo szybkie w Korei Południowej